

Географічні об'єкти

Лазо () — село у Дрокійському районі. Входить до складу комуни Хеснешеній-Ной.
 Лазо () — село у Штефан-Водському районі. Входить до складу комуни Алава.

Особи 
 Лазо Сергій Васильович (нар. 1953) — український письменник.
 Лазо Сергій Георгійович (1894—1920) — російський революціонер, більшовицький діяч.